Whittlesea peut désigner : 

 Whittlesea (Afrique du Sud)
 Whittlesea (Australie)
 Ville de Whittlesea
 Whittlesea Zebras
 Whittlesey, Cambridgeshire, Angleterre